Вре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 30 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 531 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1396,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вре на сайті французького Національного інституту географії
 Вре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор